La Coupe Davis 2007 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 6 février au 2 décembre dans différents lieux.

Les États-Unis remporte leur  grâce à leur victoire en finale face à la Russie (tenante du titre) par quatre victoires à une.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 2007 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 123 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 26 dans la "Zone Amérique",
 34 dans la "Zone Asie/Océanie",
 47 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi 
Les Américains choisissent de jouer à Portland sur dur, une surface rapide qui les avantageait. Les américains remportant leur premier saladier d'argent depuis douze ans. Ils ont conservé la même équipe pour les quatre matchs de cette campagne : soit Andy Roddick, James Blake, Bob et Mike Bryan, dirigés par Patrick McEnroe. La finale ne donne pas lieu à un énorme suspense, les États-Unis mènent 3-0 dès le deuxième jour (une première depuis neuf ans en finale) après le succès des frères Bryan contre la paire Andreev-Davydenko. À l'issue de cette finale, leurs statistiques sont éloquentes : treize victoires en quatorze matchs de Coupe Davis. Les frères Bryan ont gagné leurs quatre matchs de double. Andy Roddick termine aussi cette campagne invaincu : six victoires en six matchs.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 2008.

Tableau 
Les nations numérotées sont les têtes de série, selon le classement de la fédération internationale de tennis au 25 septembre 2006.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale  de la Coupe Davis 2007 se joue entre les États-Unis et la Russie.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 2008. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 21 au 23 septembre.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

** Bien qu'Israël et le Chili se soient rencontrés en 1960, un tirage au sort détermine la nation qui reçoit.

*** Bien que l'Australie et la Yougoslavie (dont la Serbie est l'héritière) se soient rencontrés pour la dernière fois en 1992, un tirage au sort détermine la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 2007 de l'ATP
 World Team Cup 2007
 Fed Cup 2007

Liens externes 
  Site officiel
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

2007
Tennis masculin en 2007